Pravidla mohou být:
 množné číslo od pravidlo
 Pravidla silničního provozu
 Pravidla českého pravopisu
 Pravidla šachů
 Pravidla létání
 Pravidla hry go
 Pravidla v pohlavním styku
Biologická pravidla

televize a film
 Pravidla zasnoubení – americký sitcom stanice CBS, který byl vysílán od 5. února 2007 do 20. května 2013
 Pravidla neplatí – americký romantický komediální film z roku 2016
 Pravidla moštárny – americké filmové drama z roku 1999 
 Pravidla lži –  český film, celovečerní debut režiséra Roberta Sedláčka z roku 2006
 „Pravidla zisku“ – sedmá epizoda druhé sezóny seriálu Star Trek: Stanice Deep Space Nine
 Vlastní pravidla – americké psychologicko-romantické filmová drama režiséra Garryho Marshalla z roku 2007

Externí odkazy